Соля́нов (Соля́нова) — фамилия.

Известные носители 
 Солянов, Александр Андрианович (1914—2011) — российский учёный-ботаник.
 Солянов, Альфред Михайлович (1930—2002) — российский литератор, переводчик, бард.